Thomaschek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Thomaschek (1859–nach 1938), deutscher Opernsänger 
 Hermann Thomaschek (1824–1910), deutscher Opernsänger 
 Bertha Thomaschek-Hinrichsen (1862–1936), deutsche Opernsängerin